Tron kan syfta på:

Tron – en regents sittplats, både konkret och bildligt
Tron (film) – en film från 1982
Tron: Legacy – en film från 2010
Tron – en stavningsvariant av mansnamnet Trond
Tron, alternativ benämning för trosbekännelsen i svensk kristen liturgi, se Credo (liturgi)
Stora Tron – en sjö i Finspångs kommun och Motala kommun 
Tron, Dalarna – en sjö i Borlänge kommun 
Tron, Medelpad – en sjö i Sundsvalls kommun
Tron (fjäll) - ett berg i Norge (Hedmark)

Se även 
 Tro